Эмиль Халонен (21 мая 1875 — 5 ноября 1950) — финский скульптор. Родился в Лапинлахти, изучал деревообработку в Ремесленной школе Лаппеенранты и Лапвеси. Позже изучал скульптуру у Эмиля Викстрёма в Финской художественной школе. Ездил учиться в Россию, Францию ​​и Италию. Живя в Лапинлахти, лепил изображения простых людей, а также общественные работы, работал в дереве и камне. После переезда в Хельсинки в 1919 году, начал принимать заказы, например, на надгробия. Скульптура Минны Кант, открытая в Куопио в 1937 году, является одной из самых известных его работ. Халонен неоднократно создавал художественные образы из финского национального эпоса Калевала. Это были женские персонажи от Лоухи до Соткоттаре.

Работы 
 Шесть декоративных скульптур, Дом Лаллуки, Выборг 1903—1904
 Девушка с платком, 1908
 Мать и дети, гранит, Дом Суоми-Салама Хельсинки 1911
 Надгробие Эрнеста Неванлинна (Semper Excelsior) на кладбище Хиетаниеми, Хельсинки, 1934 (копии на кладбище Турку и старом кладбище Лапинлахти)
 Статуя Минны Кант, Куопио, 1937
 Статуи героев Муурувеси, Иисалми, Куопио и Хиитола

Фотографии работ

Примечания 

Скульпторы Финляндии